Улюнха́н — улус в Курумканском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Улюнхан эвенкийское».

География 
Расположен на правом берегу реки Улганы, в 4 км к северу от места её впадения в Баргузин, в 82 км к северо-востоку от районного центра — села Курумкан. В 2,5 км к югу от улуса находится съезд с Баргузинского тракта.

Население

Известные уроженцы, жители 
В Улюнхане родилась общественный деятель  Будаева, Эржена Хышиктуевна, детские годы провела бурятская певица, народная артистка Республики Бурятия (2010) Аюшеева, Цыпилма Очировна.

Инфраструктура
Средняя общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Курумканского района